Отсутствие (фильм, 1951) — фильм Хулио Брачо
 Отсутствие (фильм, 1992) — фильм Петера Хандке
 Отсутствие (фильм, 2011) — фильм Майка Флэнагана